Древний город Пинъя́о () — объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Единственный средневековый город Китая, полностью сохранивший свой исторический архитектурный облик. Расположен в посёлке Гутао уезда Пинъяо городского округа Цзиньчжун провинции Шаньси.

География 
Площадь Древнего города Пинъяо составляет 2,25 кв. км.. Население: 45 тысяч человек. Экономика опирается на доходы от туризма (данные за 2005 г.).

История 

Город основан в правление Сюань-вана династии Западная Чжоу (827—782 до н. э.). Заложен генералом Инь Цзифу в качестве оборонительного сооружения. В то время, однако, были построены только западная и северная стены, город получил название Пинтао. Переименован в Пинъяо в 424 году н. э. вэйским императором Тай У-Ди в связи с тем, что последний стремился избежать в названии города иероглифа «Тао», содержавшегося в имени императора. 

После того, как основатель династии Цинь император Цинь Ши-хуан провёл административную унификацию, Пинъяо (тогда ещё назывался Пинтао) стал уездным центром.

В 1370 году в правление императора Чжу Юаньчжана династии Мин город был расширен до площади в 12 ли и 8,4 фэня (12 км 560 м.). Впоследствии в целях укрепления обороноспособности город реставрировался и перестраивался более 25 раз, однако площадь осталась неизменной.

Во время Второй мировой войны город Пинъяо был занят японскими войсками.

В настоящее время представляет собой город-музей.

Архитектурный облик 
В настоящее время все сохранившиеся строения относятся к периоду династий Мин и Цин. Фактически, это единственный город в Китае, в котором вся историческая архитектура средневековья полностью сохранена. Всего в городе насчитывается 99 музеев и охраняемых государством объектов. В 1997 году город внесён в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Стена 
Город окружен глинобитной стеной, сооруженной из кирпичей. Общая длина стены составляет около 6000 метров. Высота стены составляет 10 метров, ширина 3-5 метров. Северная, западная и восточная стены ровные, южная стена имеет изгибы в связи с неровностью ландшафта. Всего насчитывается 6 городских ворот (по 1 с северной и южной сторон, по 2 с восточной и западной сторон). В связи с этим, местное население называет город «черепахой» — башни на севере и юге как голова и хвост, башни на западе и востоке как лапы, квадратный город как панцирь. На городской стене возведены 72 наблюдательные башни. Стены имеют 3000 отверстий для оборонительной стрельбы. Числа 72 и 3000 обусловлены тем, что у Конфуция было 72 последователя и 3000 учеников.
Стены города окружены рвом шириной в 3,3 метра и глубиной в 3,3 метра.

Улицы 
Всего в городе 4 основные улицы, 8 переулков и 72 прохода, соединяющих переулки. Все главные улицы ведут к расположенной в центре Рыночной башне. Последняя является самым высоким зданием в городе и получила своё название в связи с тем, что вокруг неё всегда велась активная торговля. Данная башня в последний раз перестраивалась в 1668 году в годы правления императора Сюанье династии Цин.

Дома и подворья 

В общей сумме в городе насчитывается 3797 сыхэюаней ( — квадратный дворик, по периметру которого располагаются дома, во внешних стенах этих двориков нет окон). Из них 400 сохранились практически в первозданном виде. Большинство из этих строений насчитывают более 600 лет истории.

Строения города отличаются разнообразием стилей. Некоторые подворья представляют собой типичный сыхэюань с одним выходом, некоторые являются объединением 2-3 зданий, соединённых между собой проходами.

Большинство зданий имеют деревянные перекрытия и каменные внешние стены. Крыши домов покрыты серой черепицей. Некоторые украшены каменными колоннами. Дома богатых семей украшены декоративными архитектурными надстройками и лепниной животных.

Административные здания украшены каллиграфическими надписями. Так, на беседке рядом с резиденцией правительства с восточной стороны нанесена надпись «следить за направлением ветра» (, букв.: Здание для наблюдения за ветром), с западной — «слушать шум дождя» (, букв.: Здание, откуда слушают дождь). И в том, и в другом случае это иносказательные высказывания о необходимости знать, чем живёт народ и какие идеи популярны среди людей.

Древняя резиденция правительства города 
Начиная с времен династии Цинь (221 г. д.н. э. — 206 г. д.н. э.) в городе Пинъяо заседало уездное правительство.
Сама резиденция представляет собой целый квартал города со множеством зданий и была построена в 1346 г. н. э. во времена династии Юань. Во времена династии Мин большинство зданий были полностью перестроены. Исключением стало само здание правительства (Дасянь Лоу). В резиденции также находилось помещение для суда, тюрьмы, библиотека, а также специальное окно, через которое можно было анонимно похвалить достойного и пожаловаться на нерадивого чиновника — (). Внутри квартала здания расположены надлежащим китайскому ритуалу образом. Административные постройки находятся по левую сторону от входа, по правую сторону расположены здания охраны. В общей сумме в Резиденции 299 комнат.

Храмы 
Даосский храм Цинсюйгуань () расположен на Восточной улице города. Построен в 652 году в эпоху правления династии Тан. В настоящее время является музеем.

Даосский храм Чэнхуанмяо () — это пример одного из немногих наиболее полно сохранившихся в Китае до наших дней даосских монастырей. Построен в правление династии Мин. В 1859 году храм сгорел во время пожара в городе. В 1864 восстановлен. Охраняется государством.

Буддийский храм Шуанлиньсы () расположен в деревне Цяотоу (), в 6 километрах на юго-запад от Пинъяо. Храм также входит в фонд Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До сих пор не ясно, когда было построено данное сооружение. В эпоху династии Сун в 1011 г. н. э. была обнаружена запись о том, что в 571 г. в эпоху Нань-бэй Чао храм был реставрирован и частично перестроен. В Шуанлиньсы представлено более 2000 раскрашенных скульптур Будды Шакьямуни и Будды Бодхисатва.

Ещё один буддийский храм — Чжэньгосы () также расположен за пределами Пинъяо — в деревне Хаодун (), которая находится в 12 километрах на северо-восток от Пинъяо. Построен в эпоху правления династии Северная Хань в 963 году. До 1540 года носил название Цзинчэнсы (). Главным залом храма считается Зал Ваньфо (, букв.: 10 000 Будд). Храм также входит в фонд Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Охраняется государством.

Первый банк в Китае 

Исторически Пинъяо был центром коммерции и торговли. В 1824 году здесь открылся первый банк в Китае — Жи Шэн Чан (), здание которого сохранилось. Открытие данного банка является отправной точкой развития банковской коммерции Китая. Впоследствии филиалы данного банка появились в провинциях Цзянсу, Шаньдун, Хэнань, Ляонин. В течение второй половины XIX века—начала XX века в Пинъяо открыли свои филиалы более 20 национальных банков.

Транспорт 
Здесь нет условий для передвижения на автомобилях — все улицы являются пешеходными. Местное население передвигается на велосипедах, гужевом транспорте и электромобилях.

Жизнь в Пинъяо 

Жители древнего города сохранили вековые традиции. Так, в связи с тем, что в городе на улицах не возведены уличные фонари, люди здесь живут по старинному китайскому принципу «работать от восхода до заката» (, букв.: работать с восходом солнца, отправляться на отдых во время заката). Неизменными на протяжении многих столетий остаются условия быта — во многих сыхэюанях люди живут из поколения в поколение. Довольно распространённым типом занятий является производство изделий народного промысла на продажу в качестве сувениров.

Театр 
В городе действует традиционный китайский театр-чайная.

Кухня Пинъяо 
В целом, наиболее распространёнными являются традиционные для провинции Шаньси блюда из лапши. Однако традиционными в Пинъяо также являются блюда из говядины, лепёшки Ваньто () и коренья Чаншаньяо ()

Примечания

Ссылки на внешние ресурсы 

 UNESCO World Heritage  Страница Пинъяо на сайте Фонда Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО 
 中国通用旅游 История Пинъяо, описание традиций 
 Сборник карт Карты района, города. 
 Сайт о туризме в Пинъяо  Информация о Пинъяо и фотографии , 
 Pingyao Online Информация о Пинъяо 

Всемирное наследие в Китае
Цзиньчжун